Potton steht für:

 Potton (Bedfordshire), Stadt in der Grafschaft Bedfordshire, England
 Potton (Québec), Kantonsgemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Potton Island, eine Insel in Essex

Potton ist der Familienname folgender Personen:

 Fay Potton (* 1976), britische Biathletin
 Richard de Potton († 1270), anglo-schottischer Geistlicher

Siehe auch:
 Poton